Roberto Visentin ist der Name folgender Personen:

* Roberto Visentin (Politiker, 1952) (* 1952), italienischer Politiker
 Roberto Visentin (Politiker, 1953) (* 1953), italienischer Politiker

siehe auch
 Roberto Visentini (* 1957), italienischer Radrennfahrer